Dit is een lijst van landen gesorteerd op de totale lengte van hun spoorwegnetwerk.

Deze gegevens bevatten ook spoorwegen die alleen gebruikt wordt voor goederenvervoer. Er is overigens weinig verband tussen het aantal passagiers en de lengte van het spoorwegnetwerk.

Dubbelspoor wordt niet dubbel gerekend, dus één kilometer dubbelspoor wordt voor één kilometer spoorweg gerekend, terwijl er twee kilometer spoor ligt.

Tabel 
Landen waarvan geen informatie beschikbaar is, zijn niet opgenomen in de lijst.

Bron 
De gegevens komen uit The World Factbook, geraadpleegd op 19 juli 2015.

Spoorweg
Spoorweglengte landen
Spoorweglengte